Iset ou Aset (version égyptienne du nom de la déesse Isis) est un prénom féminin très courant au Nouvel Empire. C'est celui notamment de :
 Iset, fille puis épouse d' ;
 Iset-Nofert, seconde grande épouse royale de  ;
 Iset, première épouse de  ;
 Iset, fille du roi, divine adoratrice d'Amon sous le règne de  ;
 Iset (ou Aset), mère de  ;
 Ta-Iset, enfant dont la momie fut retrouvée à Rueil-Malmaison, en 2001.

Autres 
 Le lac Iset, lac-réservoir de Sibérie occidentale ;
 Iset, l'institut supérieur des études technologiques en Tunisie ;
 Test ISET : test biologique de détection précoce des cancers.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité